Каталонская Республика () — исторические государственные образования в юго-западной Европе.

Период времени 
 Каталонская Республика (1641) — государство на северо-востоке Пиренейского полуострова, существовавшее в январе 1641 года. 
 Каталонская Республика (1931) — непризнанное государство на северо-востоке Пиренейского полуострова, существовавшее в середине апреля 1931 года.
 Каталонская Республика (2017) — непризнанное государство на северо-востоке Пиренейского полуострова, существовавшее в конце октября 2017 года.

См. также 
 Каталония (значения)
 Королевство Арагон
 Движение за независимость Каталонии